Le tournoi de tennis de Californie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Futures, se dispute à Bakersfield du 8 au .

Sabina Simmonds remporte le simple dames. En finale, elle bat Lea Antonoplis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cláudia Monteiro et Catherine Tanvier.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Californie
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Californie
Bakersfield (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1982
Sport en Californie en 1982
Tennis en février 1982